Die 30. Schacholympiade 1992 fand vom 7. bis 25. Juni 1992 in Manila auf den Philippinen statt.

Übersicht 

Bei der 30. Schacholympiade 1992 in Manila spielten 102 Teams in der offenen Gruppe.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Manila wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0). Außerdem sind die Anzahlen der gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Kämpfe (+ = -) aufgeführt.

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Manila folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wtg2 (Buchholzwertung)
 Summe der Mannschaftspunkte
 Wtg4 (Bergerwertung)

Endstand der Schacholympiade als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Jemen und Kenia reisten nicht an.
 El Salvador nahm das Turnier mit der dritten Runde auf, war zunächst zweimal spielfrei und bestritt erst in Runde 5 einen Wettkampf. Über weite Strecken des Turniers waren nur zwei Spieler dieser Mannschaft anwesend, lediglich in den Runden 11 und 12 spielte man zu dritt.
 In der Schlussrunde erhielten Bangladesch und die Seychellen Freilose mit jeweils zwei Brettpunkten.

Weblinks 

 30th Chess Olympiad: Manila 1992 auf Olimpbase

1992 Tabelle
Liste (Schach)
Schach 1992